Натуральне число 1430
 1430 рік до нашої ери
 1430 рік нашої ери